Daelen ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah van Daelen (* 1989), niederländische Volleyballspielerin
 Eduard Daelen (1848–1923; Pseudonyme Ursus teutonicus und Angelo Dämon), deutscher Maler und Schriftsteller
 Maria Daelen-Strecker (1903–1993), deutsche Ärztin und Politikerin
 Reiner Daelen (1813–1887), deutscher Eisenhütten-Ingenieur und Manager
 Reiner Maria Daelen (1843–1905), deutscher Eisenhütten-Ingenieur und Erfinder
 Ulla van Daelen (* 1962), deutsche Harfenistin und Komponistin

Siehe auch:
 Dahlen